Charcón puede referirse a:

Lugares 
En España
 Charcón Higuera, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada.
 Charcón Nicolases, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada.
 El Charcón, localidad del municipio de Águilas, en la provincia de Murcia.
 El Charcón, barrio de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 El Charcón, localidad del municipio de Villaviciosa, en la provincia de Asturias.